Legende:

Die Saison 2009/10 der Hallenhockey-Bundesliga der Damen startete am 21. November 2009 und fand ihren Abschluss bei der Endrunde der besten vier Teams in Berlin am 30./31. Januar 2010. Die Endrunde fand zusammen mit den Herren in Berlin statt. Dort setzte sich der TSV Mannheim durch und gewann seine erste Meisterschaft in der Halle.

Hauptrunde 

Aufsteiger:

Endrunde 
Die Endrunde fand gemeinsam mit den Herren in der Max-Schmeling-Halle Berlin statt.

Aufstieg 
Regionalligameister und damit Aufsteiger in die Bundesliga wurden folgende Vereine: Eintracht Braunschweig (Nord), Mariendorfer HC (Ost), Eintracht Frankfurt (Süd), HC Velbert (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 09/10

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2009
Hockey 2010